Катериновка (), село, Лукашевский сельский совет, Лозовский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320684007. Население по переписи 2001 г. составляет 60 (29/31 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Катериновка находится в балке Водяная, по которой протекает пересыхающий ручей и через 12 км впадает в реку Большая Терновка.

Примыкает к селу Водолажское, в 0,5 км — село Водяное (малое).

В селе есть большая запруда.

История 
 1925 — дата основания.

Культура 
 Школа.

Экология 
В 0,5 км от села проходит аммиакопровод.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 37 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины